De Zevenheuvelenloop 2001 vond plaats op zondag 11 november 2001 in Nijmegen. Het was de achttiende editie van deze wedstrijd.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Keniaan Felix Limo  in 41.28,80. Hij versloeg hiermee de Ethiopiër Haile Gebrselassie en verpulverde het wereldrecord op de 15 km. De Keniaanse Rose Cheruiyot won de wedstrijd bij de vrouwen in 48.39,20.

In totaal finishte een recordaantal van 14.827 deelnemers, waarvan 11.800 mannen en 3027 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2001
Atletiek in 2001